Carracci kan syfta på:

 Carracciakademin – en akademi för undervisning i måleri
 Annibale Carracci (1560–1609), en italiensk målare och grafiker
 Agostino Carracci (1557–1602), en italiensk målare
 Lodovico Carracci (1555–1619), en italiensk målare
 Antonio Carracci (1583–1618), en italiensk målare